Ez a lap a Kengyelfutó gyalogkakukk című sorozat epizódjait mutatja be.

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái